Mihailo Petrović je lahko:

 Mihailo Petrović Alas (1868—1943), srbski matematik in izumitelj
 Mihailo Petrović (nogometaš) (*1957), srbski nogometaš in trener
 Mihailo Petrović (pilot) (1884—1913), srbski vojaški pilot